Стерли:

 Стерли (Старли), Джеймс (1830 или 1831—1881) — английский изобретатель велосипедов, основатель велосипедной индустрии в целом.
 Стерли — река в Татарстане, левый приток реки Ик.